

Toponyme 

 La Roquette, commune française de l'Eure
 La Roquette, ancienne commune française du Var, aujourd'hui intégrée à Montmeyan
 La Roquette, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence
 La Roquette, lieu-dit de la commune française de Strenquels (Lot)
 La Roquette, quartier de la commune française d'Arles

Voir aussi

Paris 

 Prisons de la Roquette, établissements pénitentiaires situés à Paris
 Quartier de la Roquette, quartier parisien du 
 Rue de la Roquette, rue parisienne du

Autres 

 La Roquette-Bonneval, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Curières
 La Roquette-Saint-Martin, ancienne commune française des Alpes-Maritimes
 La Roquette-sur-Siagne, commune française des Alpes-Maritimes
 La Roquette-sur-Var, commune française des Alpes-Maritimes

Divers 

 
 

Homonymie de toponyme

__notoc__